Dobrodol je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 1203 stanovnika te 310 obiteljskih kućanstava.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete